Муньяна ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авила. Занимает площадь 33,61 км². Население — 511 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Авилы